Văduva ist der Familienname folgender Personen:

 Ilie Văduva (1934–1998), rumänischer Politiker (PCR)
 Leontina Văduva (* 1960), rumänisch-französische Opernsängerin (Sopran)